B-24 puede referirse a:

En aviación:
Consolidated B-24 Liberator, bombardero pesado estadounidense producido en mayor número que cualquier otro durante la II Guerra Mundial, siendo usado también por la mayor parte de las fuerzas aéreas aliadas.
Blackburn B-24 Skua, caza y bombardero en picado embarcado británico.

En Transporte:
Acceso Barcelona B-24, acceso a la ciudad de Barcelona (España) desde la ciudad de Vallirana.
B24, una versión del Lancia Aurelia.